Alpine puede referirse a:

Empresas 
 Automobiles Alpine (f.1955), empresa francesa de fabricación de automóviles.
 Alpine A110, vehículo construido por la empresa anterior.
 Alpine Electronics (f.1967), empresa japonesa de equipos electrónicos.
 Alpine (Philip Morris), marca tabacalera de Philip Morris.
 Alpine Holding (f.1965), constructora austriaca.
 Alpine (cliente de correo electrónico).
 Alpine F1 Team (f.2020), escudería francesa de Fórmula 1 propiedad del Grupo Renault.

Topónimos

Australia 
 Alpine (Nueva Gales del Sur).
 Alpine Valleys (Victoria).

Canadá 
 Alpine (Manitoba).
 Alpine Ridge (Nueva Escocia).
 Alpine Village (Peterborough County, Ontario).
 Alpine Village (Waterloo Region, Ontario).
 Canyon Alpine (Columbia Británica).
 Domaine-Alpine (Quebec).
 Glen Alpine (Nueva Escocia).

Estados Unidos 
 Alpine (Alabama).
 Alpine (Alaska).
 Alpine (Arizona).
 Alpine (California).
 Condado de Alpine (California).
 Municipio de Alpine (condado de Kent, Míchigan).
 Municipio de Alpine (condado de Stone, Misuri).
 Alpine (Nueva Jersey).
 Alpine (Oregón).
 Alpine (Tennessee).
 Alpine (Texas).
 Alpine (Utah).
 Alpine (Washington).
 Alpine (Wyoming).

Miscelánea 
 The Alpine, banda de Dinamarca.
 Alpine Linux, distribución de Linux sin la tecnología GNU.